

Cucina 
 Bramley – cultivar di mela

Geografia

Bramley – località in Hampshire
Bramley – località in South Yorkshire
Bramley – località in Surrey
Bramley – sobborgo di Leeds, in West Yorkshire

Persone
Flora Bramley -attrice inglese
Frank Bramley – pittore inglese
John Bramley-Moore – politico inglese